Nazareno kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Nazareno (ort i Argentina), Salta,

Brasilien 

 Nazareno (kommun), Minas Gerais,

Mexiko 

 Guadalupe Etla (ort), Oaxaca, 
 Nazareno, Mexiko, ort, Durango, Lerdo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar